Jméno Jørgen nosí více osob:

 Jørgen Bentzon (1897–1951) – dánský hudební skladatel
 Jørgen Bent Larsen (1935–2010) – dánský šachista
 Jørgen Leth (* 1937) – dánský filmový režisér a básník
 Jørgen Emborg (* 1953) – dánský klavírista